M97 может обозначать:

 M97 — планетарная туманность в созвездии Большая Медведица
 Irem M-97 — аркадная система, выпущенная фирмой Irem